van Hasselt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexander Willem Michiel van Hasselt
 Johan Coenraad van Hasselt